Pomarzanki peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Pomarzanki, un hameau du powiat de Poznań ;
 Pomarzanki, un village du powiat de Wągrowiec.

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Pomarzanki, un village.